Poiares peut désigner :

Toponymes

Poiares, une des paroisses civiles de la municipalité de Freixo de Espada à Cinta, située dans le district de Bragance ;
 Poiares, une des paroisses civiles de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real ;
 Poiares, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo ;
 Poiares ou « Santo André », une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Poiares, située dans le district de Coimbra ;
 Milheirós de Poiares, une des paroisses civiles de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro ;
 São Miguel de Poiares, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Poiares, située dans le district de Coimbra ;
 Vila Nova de Poiares, municipalité située dans le district de Coimbra.

Homonymie de toponyme